Rat Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Rat Island (Houtman-Abrolhos), 
 Rat Island (Western Australia),

Brasilien 

 Ilha Fiscal, ö, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,

Saint Lucia 

 Rat Island (ö i Saint Lucia), Castries, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Saint Luciaförgreningar